Села:
 Ляшківка — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Ляшківка — Луганська область, Сватівський район